

Anno 
 219 o 219 a.C.

Codici 
 219 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Japal-Rangapur nell'Andhra Pradesh in India

Matematica 
 219 – numero